Sussex County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Sussex County (Delaware) – okres státu Delaware
 Sussex County (New Jersey) – okres státu New Jersey
 Sussex County (Virginie) – okres státu Virginie